Chris Murphy (1968-), musicien canadien ;
 Chris Murphy (1973-), homme politique américain ;
 Chris Murphy, bassiste du groupe Spunge.

Voir aussi